Stadtraum steht für

 Stadtraum HB, siehe Europaallee Zürich
 Erhaltung des historischen Stadtraums, Bundeswettbewerb in den neuen Ländern und Berlin in den Jahren 1992 bis 1994
 bestimmte Gebiete einer Stadt, siehe Stadt#Stadtraum als Stadterlebnisraum